Das Challenger Tour Andria e Castel del Monte 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. November 2013 in Andria, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 19 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexander Ritschard
 Andriej Kapaś
 Louk Sorensen
 Elias Ymer

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 204 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 174 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Andria